Улица Бакрадзе () — элементы городской инфраструктуры города Тбилиси. Названы в честь выдающихся грузинских деятелей.

Улица Бакрадзе от улицы Дурмишидзе до улицы Владимира Микеладзе.

Улица Акакия Бакрадзе идёт вдоль Куры от набережной Гейдара Алиева до улицы А. Белиашвили, названа в честь грузинского советского критика, искусствоведа, публициста, общественного деятеля Акакия Бакрадзе (1928—1999)

Улица Давида Бакрадзе от улицы Рафаэля Агладзе названа в честь Героя Советского Союза Давида Бакрадзе (1912—1977)

Улица Дмитрия Бакрадзе (бывший Кирпичный переулок), от улицы Тамары Човелидзе до улицы Ираклия Татишвили, названа в честь грузинского историка Дмитрия Бакрадзе (1826—1890)